Ovčín může označovat:
 ovčín – prostor, který slouží k ustájení ovcí

lokality
 Ovčín (Benátky nad Jizerou) – část města Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav
 Ovčín (Bojiště) – samota v obci Bojiště v okrese Havlíčkův Brod
 Ovčín (Budislav) – osada v obci Budislav v okrese Tábor
 Ovčín (Čekanice) – samota u vesnice Čekanice v okrese Strakonice
 Ovčín (Čepřovice) – osada v obci Čepřovice v okrese Strakonice
 Ovčín (Čížová) – osada v obci Čížová v okrese Písek
 Ovčín (Dolní Újezd) – osada v obci Dolní Újezd v okrese Svitavy
 Ovčín (Drhovle) – osada v obci Drhovle v okrese Písek
 Ovčín (Havlíčkův Brod) – osada ve městě Havlíčkův Brod v okrese Havlíčkův Brod
 Ovčín (Hazlov) – osada v obci Hazlov v okrese Cheb
 Ovčín (Hojovice) – osada v obci Hojovice v okrese Pelhřimov
 Ovčín (Kameničky) – osada v obci Kameničky v okrese Chrudim
 Ovčín (Kladruby) – osada v obci Kladruby v okrese Strakonice
 Ovčín (Letohrad) – část města Letohrad v okrese Ústí nad Orlicí
 Ovčín (Lhotky) – osada v obci Lhotky v okrese Mladá Boleslav
 Ovčín (Lišany) – osada v obci Lišany v okrese Rakovník
 Ovčín (Netolice) – osada v obci Netolice v okrese Prachatice
 Ovčín (Sedlice) – osada v obci Sedlice v okrese Strakonice
 Ovčín (Skuhrov nad Bělou) – osada v obci Skuhrov nad Bělou v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Ovčín (Smečno) – osada v obci Smečno v okrese Kladno
 Ovčín (Spálené Poříčí) – osada v obci Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih
 Ovčín (Stráž nad Nežárkou) – osada v obci Stráž nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec
 Ovčín (Tvrzice) – osada v obci Tvrzice v okrese Prachatice
 Ovčín (Žinkovy) – osada v obci Žinkovy v okrese Plzeň-jih

vrcholy
 Ovčín (České středohoří) – 431 m vysoký vrchol v Českém středohoří

vodní plochy
 Ovčín (rybník, Čekanice) – rybník u vesnice Čekanice v okrese Strakonice
 Ovčín (rybník, Zdechovice) – rybník u obce Zdechovice v okrese Pardubice